Шильда — громада, район Ельба-Ельстер, земля Бранденбург, Німеччина
 Шильда — селище, Адамовський район, Оренбурзька область, Росія